Цветницкий — фамилия:

 Цветницкий, Борис Александрович — Георгиевский кавалер; поручик; 18 мая 1915.
 Цветницкий, Павел Яковлевич — Георгиевский кавалер; подполковник; № 9117; 26 ноября 1853.

См. также 
 Цвецинский